Mannheimer ist der Familienname von:

 Adolf Mannheimer (1851–1917), deutscher Geisteswissenschaftler und Dozent
 Albert Mannheimer (1913–1972), US-amerikanischer Drehbuchautor, Journalist und Kritiker
 David Mannheimer (1863–1919), Großherzoglich oldenburgischer Landesrabbiner und Feldrabbiner der Kaiserlichen Marine in Wilhelmshaven
 Fritz Mannheimer (1890–1939), deutsch-niederländischer Bankier und Kunstsammler
 Georg Mannheimer (1887–1942), österreichisch-tschechoslowakischer Journalist und Schriftsteller
 Herta Mannheimer (1891–1943), deutsche Kommunalpolitikerin (SPD) und Holocaustopfer
 Isaak Mannheimer (1793–1865), jüdischer Prediger und Rabbiner
 Jakob Mannheimer (1724–1803), deutscher Bankier
 Lazarus Mannheimer (1886–vermutlich 1942), Lehrer und Kantor jüdischen Glaubens
 Max Mannheimer (1920–2016), Überlebender des Holocaust und Buchautor

Mannheimer ist die Kurzform für
 Mannheimer Versicherungen

Siehe auch:
 Mannerheim
 Manheimer